Салер:
 Салер (сыр) — французский сыр.
 Салер (кантон) — кантон во Франции в департаменте Канталь.
 Салер (коммуна) — коммуна во Франции, центр кантона Салер.

См. также 
 Салерская порода — порода коров.